MFC est un sigle qui peut signifier :
 Marché du film classique
 Microfibrille de Cellulose, une des formes de la nanocellulose
 Microsoft Foundation Class Library :  une bibliothèque de classes en C++ pour Windows
 Multiple Fonction Copier : un photocopieur multifonctions
 Régulateur de débit massique (ou )
Microbial Fuel Cell
Mise en Forme Conditionnelle : une fonction souvent utilisé dans Excel ou Google sheet
Mouvement Franche-Comté, un mouvement politique régionaliste autonomiste franc-comtois
Manufacture Française du Cycle, marque française de cycles, propriété du groupe Intersport